Schrille Nacht steht für:

 Schrille Nacht (2022), österreichischer Episodenfilm
 Schrille Nacht – Ein total verrücktes Weihnachtsfest, Originaltitel Crackers, US-amerikanischer Spielfilm von David Swann (1998)
 Schrille Nacht, Episode der Fernsehserie Ally McBeal (2000)

Siehe auch:
 Schrille Nächte in New York, Originaltitel The Velocity of Gary, US-amerikanische Filmkomödie von Dan Ireland (1998)